В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Tucson 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Керрі Гарріс і Карен Крантцке виграли титул, у фіналі перемігши пару Джуді Тегарт-Далтон і Франсуаза Дюрр 6-3, 6-7, 6-3.

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Tucson